

Presentación previa 
Sander Arends y Tristan-Samuel Weissborn eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Jeevan Nedunchezhiyan y Franko Škugor ganaron el título tras derrotar en la final Rameez Junaid y Lukáš Rosol.

Cabeza de serie 

 ' Jeevan Nedunchezhiyan /  Franko Škugor (Campeones)
  Marin Draganja /  Tomislav Draganja (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Tomasz Bednarek /  Andrey Golubev ''(Primera ronda)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Ostrava 2017